Łoznica – miasto w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 Łoznica – gmina w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 Łoznica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz

Zobacz też 
 Loznica – miasto w Serbii